Wilhelm IV av Holland, född 1307, död 1345, var regerande greve av Hainaut och Holland 1337–1345.

Referenser

Födda 1307
Avlidna 1345
Män
Personer i Nederländerna under 1300-talet